Дедеагач () — санджак (историческая административно-территориальная единица 2-го уровня) вилайета Адрианополь Османской империи.

История 
Образован в 1878 году за счёт территорий санджаков Гелиболу, Адрианополь и острова Самотраки, входившего в состав вилайета островов Эгейского моря.

Изначально, административным центром был город Дидимотихон, однако в 1884 году он был перенесён в Дедеагач. Сам же Дидимотихон снова вошёл в состав санджака Адрианополь.

В 1912 году, в ходе Первой Балканской войны, территория санджака была занята войсками Третьего Болгарского Царства, после чего территория санджака к западу от реки Марица стала принадлежать Болгарии, а с 1919 года — Королевству Греция, а к востоку — осталась под контролем Османской империи (с 1922 года — Турецкой Республики), за исключением периода с 1919-го по 1922 год, когда он находился под управлением союзников (Антанта), а затем (с 1920) только Греции.

Административно-территориальное деление 
Состоял из трёх административно-территориальных единиц 3-го уровня — каза, — которые, в свою очередь, подразделялись на муниципалитеты — нахия:

 Каза Дедеагач: Феречик, Макри, , Семадирек, ;
 Каза Софулу: , Пессани, Камберлер-и-Бала, , Эде, Ипсала;
 Каза Энез: Энез.

Примечания

Литература 

 . Die Provinzen des Osmanischen Reiches // Beihefte zum . — Reichert. — S. 98. — ISBN 3-920153-56-1.

Санджаки Османской империи